Леона́рдо да Си́лва Со́уза (; ) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Шабаб Аль-Ахли».

Биография 
Родился 18 марта 1992 года в бразильском городе Андира (штат Парана).

Помимо португальского языка, неплохо владеет английским и испанским языками.

Карьера 
Воспитанник бразильского клуба «Матсубара». С 2011 по 2012 год выступал за молодёжную команду «Беерсхот» (Бельгия). В 2012 году перешёл молодёжную команду симферопольской «Таврии».

Профессиональную карьеру начал в возрасте 18 лет в кипрском клубе «Эносис» (Паралимни). В 2013 году перешёл в донецкий «Металлург». Затем перешёл в азербайджанский клуб «Габала», тренером которого был российский специалист Юрий Сёмин. Летом 2014 года перешёл в махачкалинский «Анжи».

В конце декабря 2015 года, находясь в Бразилии, Леонардо стал участником автомобильной аварии, подвергся уголовному преследованию и пропустил январский сбор клуба. На второй и третий сборы он, по мнению «Анжи», не прибыл без уважительных причин. В связи с этим клуб уволил Леонардо «за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей и их однократное грубое нарушение, выразившееся в прогуле». 4 июля 2016 года подписал контракт с ФК «Партизан» из Белграда.

Клубная статистика 
По состоянию на 18 апреля 2017 года.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Эносис»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»